Rudberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Annalisa Rudberg
 Birgitta Rudberg
 Daniel Rudberg
 Denise Rudberg
 Erik Rudberg, flera personer
 Erik Rudberg (fysiker)
 Erik Rudberg (journalist)
 Erik Rudberg (militär)
 Erik Rudberg (präst)
 Erik Johan Rudberg
 Eva Rudberg
 Fredrik Rudberg
 Fredrik Rudberg (orgelbyggare)
 Fritz Rudberg
 Gunnar Rudberg
 Hans Rudberg
 Gustav Rudberg
 Inger Rudberg
 Karl Rudberg, flera personer
 Karl Rudberg (läkare)
 Karl Rudberg (militär)
 Mariann Rudberg
 Omar Rudberg
 Per Rudberg
 Rune Rudberg
 Sten Rudberg, flera personer
 Sten Rudberg (geograf)
 Sten Rudberg (företagsledare)
 Stig Rudberg
 Yngve Rudberg

Svenska efternamn